CPAL3D — игровой движок, разработанный чешской компанией Centauri Production. Используется преимущественно для создания компьютерных игр в жанре «квест», но на его основе выходили и гоночные игры, шутеры, RPG и казуальные проекты. Помимо того, что на данном движке построено большинство собственных игр Centauri Production, он доступен для лицензирования и сторонним компаниям.

Технические характеристики 
Первоначально использовавшийся исключительно в играх жанра «квест», позднее движок применялся и при разработке проектов других жанров. Работа возможна как на персональном компьютере под управлением Microsoft Windows, так и на игровой консоле Xbox. Поддерживаются динамические тени и затенение, создание динамических отражений и зеркал, эффекты с использованием шейдеров, скелетная и лицевая анимации, полностью обеспечивается создание 2.5D-игр. 

Для трехмерных объектов используется метод Level of Detail, суть которого состоит в том, в зависимости от расстояния виртуальной камеры, основной вариант модели подменяется на низкокачественный вариант, что позволяет повысить производительность компьютера. Также, согласно информации на официальном сайте, скриптовый язык движка построен таким образом, что не требует от разработчика знания специализированных языков программирования. Физический движок вычисляет физику столкновений, физику транспортных средств, ragdoll-физику. 
 В комплекте поставляется редактор уровней и другое программное обеспечение, в том числе, плагины для 3ds Max и Maya.

Игры, использующие CPAL3D 
  
 2002 — Ferdy the Ant — аркада компании Centauri Production
 2003 — Domestic Violence: Game Over — аркада компании Centauri Production
 2004 — Gooka — The Mystery of Janatris — квест/RPG компании Centauri Production
 2006 — Evil Days of Luckless John — квест с элементами аркады компании Centauri Production
 2006 — The Ro(c)k Con Artist — экшн, аркада компании Centauri Production
 2008 — Memento Mori — квест компании Centauri Production
 2010 — Evil Days: Pound of Ground — квест с элементами аркады компании Centauri Production
 2010 — Alternativa — квест компании Centauri Production
 Статус неизвестен — Numen — Contest of Heroes — RPG компании Cinemax

См. также 
 Игровой движок
 Подпрограммное обеспечение
 Список игровых движков

Ссылки 
 

 
 
 

 

 

Коммерческие игровые движки